Imbriovec je lahko:
 Imbriovec Jalžabetski (Hrvaška)
 Imbriovec (Hrvaška)